«Out of Control» — четвертий студійний альбом британського гурту «Girls Aloud». Випущений у 2008 році.

Списки композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Girls Aloud
Листопад 2008